Asch es una topónimo y apellido y puede referirse a:

Topónimo 

 Asch (Países Bajos), localidad de Gelderland, Países Bajos.
 Nombre alemán de la ciudad checa de Aš.
 Asch-en-Campine nombre francófono de As, en Bélgica.

Personalidades 

Grigori Asch (1729-1807), barón y doctor en medicina ruso.
Gregor Ash (n. 1961), músico estadounidense. 
Iván Asch (1726-1807), diplomático ruso.
Pieter Jansz van Asch (1603-1678), pintor neerlandés.
Peter Asch (n. 1948), jugador de waterpolo estadounidense.
Friedrich Georg von Asch (1690-1771/1773), director de correos ruso.
Adolph von Asch zu Asch auf Oberndorff (1839-1906), militar bávaro.
Titus van Asch van Wijck (1849-1902), político neerlandés.
Moses Asch (1905-1986), ingeniero de audio polaco-estadounidense.
Nathan Asch (1902-1964), escritor polaco-estadounidense.
Roland Asch (n. 1950), piloto de carreras alemán.
Solomon Asch (1907-1996), psicólogo estadounidense.
Frank Asch (n. 1946), escritor infantil estadounidense.
Sholem Asch (1880-1957), novelista polaco-estadounidense.
Tim Asch (1932-1994), antropólogo americano.
Abreviatura para Paul Friedrich August Ascherson (1834-1913), botánico alemán.